— название биологических таксонов:
 , отряд животных из класса земноводных.
 , род растений семейства Астровые.